Kinglake steht für:

 Kinglake (Victoria), eine Stadt im australischen Bundesstaat Victoria

Kinglake ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander William Kinglake (1809–1891), englischer Staatsmann und Historiker

Siehe auch:
 Kingslake
 Lake King